Estelrich puede hacer referencia a:

Joan Estelrich (1896-1958); escritor, crítico literario, editor, político y diplomático español.
Juan Luis Estelrich (1856-1923); escritor, poeta, crítico literario y traductor español.
Pedro Estelrich (1845-1912), agrónomo español.